Ба́зегский — русская фамилия.

Известные носители
 Базегский, Александр Петрович  (1838—1897) — российский купец, общественный деятель, благотворитель.
 Базегский, Николай Александрович  (1859—1918) — российский купец, общественный деятель, благотворитель.